Новоукра́инка () — село,
Дмитровский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320882006. Население по переписи 2001 г. составляет 58 (27/31 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новоукраинка находится на расстоянии в 2 км от сёл Короткое и Марьино.
В 4-х км протекает река Рябинка.
В 4-х км от села проходит автомобильная дорога .

История 
 1781 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть свинотоварная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины